Salma Hayek (aktorka)
 Friedrich August von Hayek (ekonomista)
 Nicolas Hayek (przedsiębiorca)
 Nácere Hayek (matematyk)